Таймылыр () — топоним в Республике Саха (Якутия) России
 Таймылыр — село в Булунском улусе, административный центр сельского поселения Тюметинский эвенкийский национальный наслег.
 Таймылыр — левый приток реки Оленёк.